Bize pode referir-se a:

 Bize (Alto Marne)
 Bize (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus.

Desambiguações de topônimos